Daniel Dutra Silva (São Paulo 5 de julho de 1988) é um tenista paulista profissional brasileiro.

Carreira 
Daniel Dutra Silva  se profissionalizou em 2007, jogando torneios menores (Futures).

Em 2008, começou a disputar Challengers e em 2009, furou o qualifying do ATP do Brasil Open, derrotando Mariano Puerta, Olivier Patience e Miguel Angel Lopez Jaen, participando pela primeira vez de um torneio de alto nível - perdendo na 1a todada para o top100 Nicolás Devilder.

É irmão do também tenista Rogério Dutra Silva, e é treinado por Luiz Faria e Alexandre Silva.

Ranking 
 
Atual Ranking de Simples:386° 	
Melhor Ranking de Simples: 231° (15/06/2009)
Atual Ranking de Duplas:1031°	
Melhor Ranking de Duplas: 261°'''''' (23/09/2013)

ITF títulos

Simples (17)

Duplas

Veja também 
Lista de tenistas do Brasil

Naturais da cidade de São Paulo
Tenistas de São Paulo